Regering-Peeters I, Vlaamse regering van 2007 tot 2009.
 Regering-Peeters II, Vlaamse regering van 2009 tot 2014.